Termenul limbă se poate referi la:

Limbă: sistem de comunicare.
 Limba maternă, limbă învățată și vorbită în copilărie, transmisă de la părinți
 Limbă aglutinantă, limbă în care cuvintele mai complexe se formează prin alipirea unor afixe la rădăcina cuvântului
 Limbă artificială, limbă a cărei fonologie, gramatică, și vocabular au fost elaborate pentru un anumit scop de către un grup restrâns de indivizi
 Limbă ausbau, limbă abstand și limbă-acoperiș, instrument dezvoltat de sociolingviști pentru analizarea și clasificarea limbilor și dialectelor
 Limbă de lemn, termen lingvistic care desemnează un limbaj care impune sisteme ideologice sau de autoritate
 Limbă fonetică, limbă vorbită care are o ortografie bazată pe principiul scrierii cuvintelor după cum se pronunță
 Limbă liturgică, limbă sacră, folosită de credincioși în cadrul ceremoniilor religioase
 Limbă moartă, limbă dispărută, care nu mai este vorbită de nimeni ca limbă maternă
 Limbă națională, limba vorbită de majoritatea poporului, fiind, în general, limba oficială, dar nu neapărat 
 Limbă oficială, limbă prevăzută în constituție pentru comunicația între instituțiile statului cât și cu cetățenii
 Limbă regională, limbă vorbită într-o zonă restrânsă a unui stat
 Limbă scrisă, limbă care are un sistem de scriere
 Limbă sintetică, limbă care are un procentaj ridicat de morfeme raportat la numărul de cuvinte spre deosebire de limbile analitice
 Limbă străină, limbă diferită de limba maternă a unui vorbitor
 Limbă vorbită, limbă ale cărei cuvinte sunt exprimate prin viu grai 
 Limbă vehiculară, limbă folosită de către vorbitori cu limbi materne diferite, pentru a comunica între ei.
 Limbi izolate, limbă care nu se înrudește cu nici o altă limbă cunoscută, fiind singura din familia sa de limbi.
 Limbi semitice, limbi care fac parte din familia limbilor afro-asiatice

Limbă, organ musculos situat în cavitatea bucală
 Limbă geografică, anomalie a limbii, numită și glosită migratorie benignă

Limba, sat în județul Alba

Istm, limbă de pământ.

Vezi și 
 Limbaj (dezambiguizare)
 Limba noastră, poezie scrisă de Alexei Mateevici (1888-1917), devenită din 1994 imn al Republicii Moldova 
 Limba noastră (sărbătoare), sărbătoare celebrată anual la 31 august în Republica Moldova 
 Limba mielului, plantă erbacee anuală din familia Boraginaceae
 Limbă-de-mare, pește marin din familia Soleidae
Comunicare nonverbală